O'Reilly of Reilly (Iers:Ó Raghallaigh) is een Ierse achternaam.

Personen
Bill O'Reilly
Emily O'Reilly, Ierse journaliste en Europese ombudsman
 James Reilly (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 James Reilly (scenarioschrijver), een Amerikaans scenarioschrijver
 James Reilly (politicus), een Iers politicus
John C. Reilly
Maggie Reilly
Matthew Reilly
Tim O'Reilly

Fictieve personages

Ben Reilly
Mary Reilly

Ierse achternaam